Большие Калмы́ки — деревня в Киреевском районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства является центром Большекалмыкского сельского округа Киреевского района, в рамках организации местного самоуправления включается в сельское поселение Бородинское.

География 
Находится на автодороге  Тула — Новомосковск.

Две улицы: Центральная (пролегает вдоль трассы Тула — Новомосковск), Октябрьская (Южнее Центральной улицы).

На территории деревни расположен завод по производству кирпича (Болоховский кирпичный завод, БКЗ).

В деревне работает Большекалмыкская средняя школа, обучающая детей Больших Калмык и соседних сёл и деревень. Из строений преобладают двухэтажные дома (на 16 квартир), двухэтажные коттеджи и «финские» домики на две семьи.

Площадь деревни Большие Калмыки – 47,9 га.

Население

Известные уроженцы и жители 
 Кутепов, Семён Фёдорович (1896—1941) — советский офицер, в годы Великой Отечественной войны участник обороны Могилёва, командир 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии 61-го стрелкового корпуса, полковник. Прототип комбрига Серпилина в романе К. Симонова «Живые и мёртвые».

Примечания 

Населённые пункты Киреевского района
Населённые пункты, основанные в XVII веке